

Toponymie 
Daubeuf est le nom ou une partie du nom de plusieurs communes et lieux-dits de Normandie, France : 
 Daubeuf-la-Campagne, commune de l'Eure ;
 Daubeuf-près-Vatteville, commune de l'Eure ;
 Daubeuf-Serville, commune de la Seine-Maritime ;
 Daubeuf-le-Sec, ancienne commune de la Seine-Maritime.

Patronyme 
Daubeuf est un patronyme français issu d'un toponyme normand d'origine norroise présent surtout en Seine-Maritime (Normandie).

Liens externes 
 

Homonymie de toponyme
Patronyme normand